Makassar peut désigner :
 les Makassar, un peuple habitant le sud de la province indonésienne de Sulawesi du Sud dans l'île de Sulawesi ;
 le makassar, la langue des Makassar ;
 Makassar, la capitale de la province indonésienne de Sulawesi du Sud ;
 le détroit de Macassar, un détroit d'Indonésie ;
Makassar Diffusion, diffuseur et distributeur de livres en France.

Macassar peut désigner :

 Macassar (Le Cap), un village de la ville du Cap en Afrique du Sud.
 un bois précieux, variété d'ébène.